П'єр Пільот (,  11 грудня 1931, Жонкьєр) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1975 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд  «Чикаго Блек Гокс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Баффало Бізонс».

Загалом провів 976 матчів у НХЛ, включаючи 86 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Перша збірна усіх зірок НХЛ — 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1960, 1961, 1962
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса — 1963, 1964, 1965

Статистика

Посилання 

 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Уродженці Квебеку